"Tanguá" pode ser:
 Tanguá, município do estado do Rio de Janeiro
 Parque Tanguá, em Curitiba
 Tanguá Esporte e Cultura, clube fluminense

Ver também
 Tangua

Desambiguações de topônimos